Xochitlán puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

 Xochitlán de Vicente Suárez. Municipio ubicado al norte del Estado de Puebla, México.
 Xochitlán Todos Santos. Municipio ubicado al sur del Estado de Puebla, México.
 Juchitlán. Municipio ubicado al sur del Estado de Jalisco, México. Antiguamente llamado Xochitlán.